uurwerkmaker, maker van (toren-)uurwerken
horlogemaker, verkoper en reparateur van horloges
maker (gieter) van klokken